De FA Cup 2004–2005 was de 124ste editie van de oudste bekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. Aan dit bekertoernooi deden in totaal 661 voetbalclubs mee uit Engeland en Wales.

De competitie begon op zondag 28 augustus 2004 en eindigde op zaterdag 21 mei 2005 met de finale in het Millennium Stadium in Cardiff, Wales. De beker ging voor de tiende keer in de clubgeschiedenis naar Arsenal, dat in de eindstrijd Manchester United versloeg na strafschoppen (5-4). In de reguliere speeltijd plus verlenging waren beide clubs blijven steken op 0-0.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 2005
 Football League Cup 2004/05
 Engels voetbalkampioenschap 2004/05

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 2004/05